Hübner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander von Hübner
 Benjamin Hübner
 Carl Wilhelm Hübner
 Danuta Hübner
 Emil Hübner
 Jacob Hübner
 Johann Hübner
 Julius Hübner
 Martin Hübner
 Otto Hübner
 Robert Hübner

Tyska efternamn